In 1966 werd de 27ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 2 april tot 25 november. Zarja Loegansk werd kampioen.

Eerste fase

Subgroep I

Subgroep 2
Moldova Kisjinev wijzigde de naam in Avyntoel Kisjinev.

Subgroep 3
Chimik Kemerovo wijzigde de naam in Koezbass Kemerovo. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-3

Plaats 4-6

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1966

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1965/66